Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1985/86 war die 15. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 15. September 1985 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 4. Mai 1986 mit dem 24. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1985/86 wurde die TFF 1. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in elf Gruppen ausgetragen, sondern wurde in eine zwölfgleisige Liga mit zehn bis 13 Teams überführt. Ferner wurde auch die Gesamtmannschaftszahl von 132 auf 143 erhöht. Diese 143 Mannschaft in zwölf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während es wie in der Vorsaison keinen Abstieg gab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 120 Mannschaften die sechs Absteiger aus der 2. Lig Elazığspor, Şanlıurfaspor, Kütahyaspor, Sitespor, Süleymaniye Sirkeci SK und Alibeyköyspor, die 17 Neulinge Batman Petrolspor, Diyarbakır Yolspor, Viranşehirspor, Van İskelespor, Kadirli İdman Yurdu, Pazarcık Aksuspor, Afşinspor, Çubukspor, Denizli Sarayköyspor, Yeşilbağlar Çivrilspor, Torbalıspor, Akyazıspor, Karacabeyspor, Çanspor, Burhaniyespor, Hayraboluspor und Malkaraspor hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der neugeschaffenen Liga teilnehmen.

Bayburtspor (Gruppe 1), Elazığspor (Gruppe 2), Reyhanlıspor (Gruppe 3), Çarşambaspor (Gruppe 4), Kırşehirspor (Gruppe 5), Sökespor (Gruppe 6), Kuşadasıspor (Gruppe 7), Sönmez Filamentspor (Gruppe 8), Çanakkalespor (Gruppe 9), Çorluspor (Gruppe 10), Silivrispor (Gruppe 11) und Beykozspor (Gruppe 12) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Da die Liga ohne Abstieg gespielt wurde, gab es zum Saisonende auch keine Absteiger.

Der Verein Ünye Gençlerbirliği änderte zu Saisonbeginn seinen Namen in Ünyespor um.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

11. Gruppe (11. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

12. Gruppe (12. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1985/86 auf mackolik.com (türkisch)

1985/86
Fußballsaison 1985/86